1e Infanteriebrigade (België) - Belgische legereenheid
 1e Infanteriebrigade (Nederland) - Nederlandse legereenheid